Axel Svensson kan syfta på:

 Axel Svenson (1852–1928), redaktör och författare
 Axel Swensson (1837–1914), valthornist
 Axel Svensson (1882–1926), idrottsprofil, ordförande i Gais
 Axel Svensson (1895–1979), målare
 Axel B. Svensson (1879–1967), kristen publicist och ledare
 Axel E. Svensson (1899–1991), ombudsman och politiker, socialdemokrat